Па́терсон () — патронімічне прізвище шотландського та ірландського походження, буквально означає «син Патріка» (). У Коннахті та Ольстері це прізвище вважається англіфікованою формою ірландського прізвища . Є інші варіанти написання прізвища, включаючи Паттерсон.

Відомі носії прізвища:
 Білл Патерсон (;  1945) — шотландський актор.
 Вільям Патерсон:
 Вільям Патерсон (; 1745—1806) — американський діяч часів Революції.
  (; 1755—1810) — шотландський мандрівник, ботанік і офіцер.
  (;  1942) — шотландський політик.
 Девід Патерсон ();  1954) — американський політик.
  (; 1854—1932) — шотландський художник-постімпресіоніст, майстер акварелі.
  (; 1920—1966) — шотландський боксер-професіонал, що виступав у найлегшій (Flyweight) ваговій категорії.
  (;  1963) — шотландський поет, прозаїк і музикант.
 Ендрю Бартон Патерсон (; 1864—1941) — австралійський автор, поет.
  (; 1929—2014) — канадський хокеїст, олімпійський чемпіон (1952).
  (; ) 1994) — шотландський футболіст, захисник.
  (, уроджена — Ізабель Мері Боулер, ); 1886—1961) — канадсько-американська журналістака, письменниця, політичний філософ.
 Кетрін Патерсон (;  1932) — американська письменниця, лауреатка премії Г. Х. Андерсена.
  (;  1987) — північноірландський футболіст, нападник.
 Оуен Патерсон (;  1956) — британський політик-консерватор.
 Пет Патерсон (, уроджена — Еліза Патерсон, ; 1910—1978) — британська і американська акторка.
  (;  1984) — шотландський керлінгіст, бронзовий призер чемпіонату світу (2018)..

Примітки

Див. також 
 Паттерсон (прізвище)
Патронімічні прізвища